Messerer steht für:

 Messerschmied, Handwerker
 Messerer Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Messerer ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Messerer (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Johann Georg von Messerer (1683–1738), bayerischer Hofkammerrat
 Mikhail Messerer, russischer Ballettmeister und Choreograph
 Otto Messerer (1853–1932), deutscher Chirurg und Rechtsmediziner
 Rainer Messerer (* 1943), deutscher Politiker (SPD)
 Stefan Messerer (* 1968), deutscher Diplomat
 Stephan Messerer (1798–1865), deutscher Kunstmaler
 Wilhelm Messerer (1920–1989), deutscher Kunsthistoriker